Правительность () — термин, введённый французским философом Мишелем Фуко в его поздних работах между 1977 и 1984 годами и особенно развиваемый в его лекциях в Коллеж де Франс. Правительность может пониматься как организованные практики, посредством которых осуществляется управление подвластными. Под этим термином могут пониматься также:

 «искусство управления»
 «управленческая рациональность»
 «техники и стратегии, посредством которых общество становится управляемым»
 «разумный способ управления и в то же время размышления о наилучшем способе управления»

Концепт правительности разрабатывался такими авторами, как Петер Миллер, , Митчелл Дин, и в целом с начала 1990-х годов породил целую традицию исследований, называемых governmentality studies.

Семантика 

Оригинальный французский термин является неологизмом Фуко. Он происходит от слова «управлять», «править» (фр. gouverner) добавлением суффикса -al- (превращающего слово в прилагательное) и суффикса -ité- (превращающего слово в абстрактное существительное).

При этом основу слова (gouverner) следует понимать расширительно: это не просто управление в смысле управление государством, а управление в том смысле, как его понимали до XVIII века, включающее в себя «проблему самоконтроля, руководство семьёй и детьми, управление домашним хозяйством, направление души и т.д.».

История термина 
Мишель Фуко активно интересовался изучением государственного управления и техник власти в период своего творчества между 1974 и 1979 гг. В это время он пишет одну из своих самых известных работ «Надзирать и наказывать», а также ежегодно читает лекции в Коллеж де Франс, основные идеи которых могли не попадать на страницы его книг. Именно такая судьба постигла термин правительность.

Фуко ввёл понятие в оборот в своих курсах «Безопасность, территория, население» (1977-1978 гг.)  и «Рождение биополитики» (1978-1979 гг.) . В первом он понимает правительность сразу в трех значениях. Во-первых, как совокупность институтов, тактик и расчетов (прежде всего связанных с политической экономией и опирающихся на инструменты безопасности) посредством которых осуществляется власть над «населением». Во-вторых, тенденцию в западном мире, направленную на доминирование того типа властных отношений, который можно назвать «правлением» над суверенитетом и дисциплиной, и вызывающую развитие, с одной стороны, целого ряда специфических учреждений управления, а с другой — целой категории особых знаний. В-третьих, процесс замещения государства, основанного на юстиции, государством, основанным на управлении в XV и XVI вв.  Правительность не является строго определенным типом управления (как, например, неолиберализм), она – новый тип власти, основанный на принципиально новом способе получения знаний о мире.

Годом позже Фуко смещает акцент в сторону изучения биополитики как другой техники власти, свойственной Новейшему времени, и она (судя по названию) становится главной темой курса. Однако в самих лекциях философ фактически обходит эту тему стороной, полностью погрузившись в анализ неолиберализма через оптику правительности, как специфической техники власти.

Переводы термина на русский язык 

Перевод термина Фуко как «правительность» предложен Андреем Корбутом (под ред. Александра Бикбова) при переводе статьи Жака Донзло и Колин Гордон . Слово «правительность» использовалось и при переводе книги Митчела Дина (перевод Александра Писарева под ред. Станислава Гавриленко). Александр Бикбов в предисловии объяснял выбор тем, что такой перевод лаконичен и в то же время сохраняет присущую неологизму Фуко искусственность и что это позволяет избегать ложных коннотаций.

Поскольку данный термин сложно перевести, сохранив многообразие его значений, предлагались различные его переводы на русский язык:

 «правительственность»
 «государственное управление» 
 «управленитет»
 «устройство управления»

В курсе лекций Фуко, выпущенных издательством «Наука» в переводе В.Ю. Быстрова, Н.В. Суслова и А.В. Шестакова, данный термин переведён как «управленчество». Определение, данное Фуко, переведено так:
…под «управленчеством» я понимаю совокупность институтов, процедур, анализов и рефлексий, расчетов и тактик, посредством которых реализуется весьма специфическая и чрезвычайно сложная разновидность власти, имеющая в качестве главной цели население, определяющего познавательного обеспечения — политическую экономию, а ключевого инструмента — устройства безопасности. Во-вторых, под «управленчеством» я понимаю тенденцию, направленную силу, непрерывно и на протяжении очень длительного времени обусловливающую на Западе доминирование того типа властных отношений, который можно назвать «правлением» над суверенитетом и дисциплиной, и вызывающую развитие, с одной стороны, целого ряда специфических учреждений управления, а с другой — целой категории особых знаний. И, наконец, под «управленчеством», я думаю, надо понимать процесс или, скорее, результат процесса, в рамках которого государство, бывшее в Средние века государством юстиции и ставшее в XV и XVI вв. государством административным, постепенно оказывается государством «оправительствленным.
Кроме того, предлагались такие переводы, как «властноментальность», «управляемость», «режим власти».

Governmentality studies
Первые исследования правительности появились практически сразу после курсов лекций 1978 г. в связи с переводом на английский одной из лекций Фуко «О правительности».  Однако в течение 1980-х гг. эту теорию  развивали независимо друг от друга несколько исследователей в разных странах. Не существовало единого понимания такой сферы исследований как governmentality studies .

Первая «сборка» направления, обозначившая его появление в первую очередь в англо-американском научном сообществе, произошла благодаря публикации сборника «Эффект Фуко»   в 1991 г., выпущенного учениками философа и другими исследователями, работавшими в схожей парадигме. Понимание правительности всё так же основывалось лишь на одной лекции курса, интервью и одной статье Фуко. В результате понятие приобрело несколько иной смысл – «руководство поведением» (conduct to conduct). Под изучением правительности понималось изучение различных (чаще всего экспертных) дискурсов о том, как следует управлять свободными индивидами. Правительность – это тип управления, основанный, прежде всего, на научном знании, а не на принуждении. В этом контексте, авторы «Эффекта Фуко» исследовали, как развитие различных областей знания (экономики, статистики, криминологии, науки о полиции, исследований риска и расчётов страховых сумм) оказали влияние на сами техники власти по отношению к свободным индивидам Нового и Новейшего времени.

Развитие традиции исследований правительности, связано с именами Питера Миллера,  и Митчелла Дина. Они внесли большой вклад в аналитическую разработку понятия и создали конвенциональное определение правительности .

Если Митчел Дин был более склонен к анализу в рамках исторической социологии  положения бедного класса, то Питер Миллер и Николас Роуз описывают правительность с точки зрения исследования наук и технологий. Используя наследие позднего периода творчества Эмиля Дюркгейма, они определяют правительность как «ментальность управления» и сам способ мысли об управляемом объекте. Они исследуют это на примере истории психологии, которая создаёт понимание «природных» истин для управляемого индивида, закрывая для него некоторые пути сопротивления власти как ненормальные.

В конце 1990-х - 2000-е гг. происходит активный рост количества исследований правительности. Учёные часто связывают техники управления с изучением неолиберализма и различных наук, бурно развивающихся после Второй мировой войны: картографией, инженерией, медициной, науками о здоровье, финансами и пр.. Кроме того, появляются работы анализирующие незападные (в первую очередь китайские) техники правительности. 

При этом, издание и перевод полных курсов лекций Фуко на английский язык происходит только в 2000-х гг., что также повышает интерес к концепту и приводит к пересмотру существовавшей традиции исследований правительности.

Литература

На русском языке 
Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах /под ред. С. М. Гавриленко; пер. С англ. А. А. Писарева. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.

Марей М. Д. «Республиканизм» и «Правительность»: два способа мышления о государственном управлении // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2017 — Т. I, №1. — С.113-122.

Гаазе, К. Б. (2016). Рукописное письмо как практика российской правительности. Социология власти, 28(4).

Фуко М. Безопасность, территории, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году / М. Фуко; Пер. с фр. В. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова. — СПб.: Наука, 2011. —с. 161-162

Фуко, М. Рождение биополитики. СПб. Наука. 2010.

Примечания 

Мишель Фуко
Власть
Понятия социальной философии
Социология
Политическая философия